Niemcy:
 Nau – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Alfred Nau – niemiecki polityk
 Nicole Nau – niemiecka językoznawczyni
 Nicole Nau – niemiecka tancerka

Inne:
 Nau – egipski bóg

Zobacz też:
 Now